Аллсвенскан 1935/1936 () — 12-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 28 июля 1935 года и закончился 7 июня 1936 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1935/1936
Швеция
Спорт в Швеции в 1936 году
Футбол в Европе в 1936 году
Спорт в Швеции в 1935 году